

Biografia
Laureata in lingue e letterature straniere all'Università Ca’ Foscari di Venezia, ha iniziato a occuparsi di giornalismo scientifico e tecnico negli anni Sessanta, collaborando dal 1970 al Sole 24 Ore e occupandosi in particolare di politica della ricerca. Dal 1992 al 1998 ha fatto parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, e dal 2002 al 2005 è stata membro del gruppo di lavoro per la comunicazione scientifica del "Comitato nazionale sulla biosicurezza, biotecnologie e scienze della vita" della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tra il 1956 e il 1977 ha svolto attività editoriale per case editrici americane specializzate in ambito scientifico. Dal 1969 al 1983 è stata consulente dell'allora MURST (Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica) ed editor della rivista "MURST". È stata co-autrice di pubblicazioni di storia e divulgazione della scienza, tra le quali “Le biotecnologie in Italia”, “Le piste della ricerca”, “Luna vent’anni dopo”.

È stata presidente dell'UGIS (Unione giornalisti scientifici italiani) dal 1984 al 2010 e presidente per due mandati (1987/88 e 1998/2000) di EUSJA, la European Union of Science Journalists' Associations.

Paola De Paoli ha festeggiato i suoi 90 anni assieme a colleghi e amici dell'UGIS il 3 dicembre 2014 al Museo della scienza e della tecnologia di Milano. In tale occasione ha annunciato la volontà di devolvere 30 mila euro per tre borse di studio destinate ad altrettanti giovani giornalisti scientifici sotto i 35 anni. È scomparsa all'età di 93 anni a Milano con al fianco il marito Camillo Marchetti, con il quale era sposata da oltre 60 anni.

Tra i numerosi riconoscimenti, il Premio Capo D'Orlando per la divulgazione scientifica, assegnatole nel 2002 a Vico Equense.

Note